Aculeata – rodzaj grzybów
 Aculeata -rząd żądłowek